

Населені пункти та їхні частини
 Недзялкі — село в гміні Кучборк-Осада Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Недзялкі — село в гміні Ритв'яни Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Недзялкі — частина села Яблоново-Випихи в гміні Соколи Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Недзялкі — колонія в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки